Osoby o tym nazwisku:
 Dawid Barinow – radziecki wojskowy
 Iwan Barinow – radziecki funkcjonariusz służb specjalnych
 Jurij Barinow – radziecki kolarz szosowy, olimpijczyk